Kinsman ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Kinsman (* 1964), englischer Schachspieler
 Brent Kinsman (* 1997), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Brent und Shane Kinsman
 Jeremy K.B. Kinsman (* 1942), kanadischer Botschafter
 Shane Kinsman (* 1997), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Brent und Shane Kinsman

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kinsman (Illinois)
 Kinsman (Ohio)
 Kinsman Township (Trumbull County, Ohio)